Higuera de Vargas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Higuera de Vargas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Higuera de Vargas (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar